Puerta de Córdoba puede hacer referencia a:
Puerta de Córdoba (Cármona)
Puerta de Córdoba (Sevilla)